Géographie de Game of Thrones#Essos ;
 Essos, quartier de Yaoundé au Cameroun.